Schönegg heißen folgende geographische Objekte:

 Ortsteile
 Schönegg (Dietramszell), Ortsteil der Gemeinde Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Schönegg (Rottenbuch), Ortsteil der Gemeinde Rottenbuch, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

 Schönegg (Gemeinde Steinakirchen), Ortschaft der Marktgemeinde Steinakirchen am Forst, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich

 Schönegg (Oberösterreich), Katastralgemeinde und Ortschaft von Vorderweißenbach, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

 Schönegg bei Pöllau, ehemalige Gemeinde, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Schönegg (Gemeinde Leibnitz), Katastralgemeinde und Ortschaft der Bezirkshauptstadt Leibnitz, Steiermark
 Schönegg (Gemeinde Semriach), Katastralgemeinde und Ortschaft von Semriach, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Schönegg (Gemeinde Stainz), Ortsteil von Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

 Schönegg (Hall in Tirol), Stadtteil von Hall in Tirol
 Schönegg (Gemeinde Pfunds), Ortsteil von Pfunds, Bezirk Landeck, Tirol
 Schönegg (Gemeinde Serfaus), Ortsteil von Serfaus, Bezirk Landeck, Tirol

 Schönegg ZG, Ortsteil der Stadt Zug

 Bauten
 Blankenburg auf Schönegg, eine ehemalige Burg bei Burgistein, Schweiz

 Berge
 Schönegg (Steinernes Meer), 2390 m, an der Ramseider Scharte (Riemannhaus) im Steinernen Meer

Schönegg ist der Name folgender Personen:
 Hüglin von Schönegg
 Stefan Schönegg (* 1986), deutscher Jazz- und Improvisationsmusiker

Siehe auch:
 Schöneck